

Абзановська сільська рада — сільське поселення, Архангельський район, Башкортостан
 Абзановська сільська рада — сільське поселення, Зіанчуринський район, Башкортостан